Ке-де-ла-Рапе () — станция линии 5 Парижского метрополитена, расположенная в XII округе Парижа. Располагается рядом с мостом Морланд и каналом Сен-Мартен, к северо-западу от набережной, давшей станции современное название.

История 
 Станция открылась 13 июля 1906 года. С 1 августа по 17 декабря 1906 года осуществлялось движение по временной ветви к станции Гар-де-Льон, которая начинается в подземной вставке к юго-востоку от станции. С открытием 17 декабря 1906 года участка до станции Жак Бонсержан принята современная схема движения.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился более, чем на 15 %, до  пассажиров (290 место по пассажиропотоку в Парижском метро).

История переименований 
 Мазас (до 15 октября 1907)
 Пон д'Аустерлиц (15 октября 1907 — 1 июня 1916)

Путевое развитие 
К юго-востоку от станции сохранилось начало ветви к станции "Гар-де-Льон" линии 1, использовавшейся до открытия участка к станции Жак Бонсержан. Начало этой ветви было однопутным, затем ветвь раздваивалась на два пути.

Галерея

Примечания 

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1906 году